Rada Języka Norweskiego
 Rada Języka Szwedzkiego